Nara kan syfta på:

 Nara (folkslag) – etnisk minoritet i Eritrea
 Nara (språk) – språk som talas främst i Eritrea
 Naraperioden – period i den japanska historien
 Nara-Narayana – en av tvillingarna i hinduisk mytologi
 Shikamaru Nara – fiktiv karaktär i manga- och animeserien Naruto
 7253 Nara – en asteroid

Personer
 Jang Na-ra (född 1981), sydkoreansk sångerska
 Kwon Nara (född 1991), sydkoreansk sångerska
 Yoshitomo Nara (född 1959), japansk artist
 Kurumi Nara (född 1991), japansk tennisspelare

Geografi

Japan
 Nara, Nara, residensstad i Nara prefektur 
 Nara prefektur

Mali 
 Nara, Mali – en stad